La denominación Municipio de Union puede hacer referencia a distintos municipios de Estados Unidos:

Municipios de Arkansas

 Municipio de Union, en el condado de Ashley en el estado estadounidense de Arkansas.

 Municipio de Union, en el condado de Baxter en el estado estadounidense de Arkansas.

 Municipio de Union, en el condado de Conway en el estado estadounidense de Arkansas.

 Municipio de Union, en el condado de Faulkner en el estado estadounidense de Arkansas.

 Municipio de Union, en el condado de Fulton en el estado estadounidense de Arkansas.

 Municipio de Union, en el condado de Greene en el estado estadounidense de Arkansas.

 Municipio de Union, en el condado de Izard en el estado estadounidense de Arkansas.

 Municipio de Union, en el condado de Jackson en el estado estadounidense de Arkansas.

 Municipio de Union, en el condado de Lee en el estado estadounidense de Arkansas.

 Municipio de Union, en el condado de Nevada en el estado estadounidense de Arkansas.

 Municipio de Union, en el condado de Ouachita en el estado estadounidense de Arkansas.

 Municipio de Union, en el condado de Perry en el estado estadounidense de Arkansas.

 Municipio de Union, en el condado de Prairie en el estado estadounidense de Arkansas.

 Municipio de Union, en el condado de Randolph en el estado estadounidense de Arkansas.

 Municipio de Union, en el condado de Saline en el estado estadounidense de Arkansas.

 Municipio de Union, en el condado de Stone en el estado estadounidense de Arkansas.

 Municipio de Union, en el condado de Van Buren en el estado estadounidense de Arkansas.

 Municipio de Union, en el condado de White en el estado estadounidense de Arkansas.

Municipios de Carolina del Norte

 Municipio de Union, en el condado de Pender en el estado estadounidense de Carolina del Norte.

 Municipio de Union, en el condado de Randolph en el estado estadounidense de Carolina del Norte.

 Municipio de Union, en el condado de Robeson en el estado estadounidense de Carolina del Norte.

 Municipio de Union, en el condado de Rutherford en el estado estadounidense de Carolina del Norte.

 Municipio de Union, en el condado de Wilkes en el estado estadounidense de Carolina del Norte.

Municipios de Dakota del Norte

 Municipio de Union, en el condado de Grand Forks en el estado estadounidense de Dakota del Norte.

Municipios de Dakota del Sur

 Municipio de Union, en el condado de Brule en el estado estadounidense de Dakota del Sur.

 Municipio de Union, en el condado de Butte en el estado estadounidense de Dakota del Sur.

 Municipio de Union, en el condado de Davison en el estado estadounidense de Dakota del Sur.

 Municipio de Union, en el condado de Day en el estado estadounidense de Dakota del Sur.

 Municipio de Union, en el condado de Edmunds en el estado estadounidense de Dakota del Sur.

 Municipio de Union, en el condado de Faulk en el estado estadounidense de Dakota del Sur.

 Municipio de Union, en el condado de McCook en el estado estadounidense de Dakota del Sur.

 Municipio de Union, en el condado de Meade en el estado estadounidense de Dakota del Sur.

 Municipio de Union, en el condado de Moody en el estado estadounidense de Dakota del Sur.

 Municipio de Union, en el condado de Sanborn en el estado estadounidense de Dakota del Sur.

 Municipio de Union, en el condado de Spink en el estado estadounidense de Dakota del Sur.

Municipios de Illinois

 Municipio de Union, en el condado de Cumberland en el estado estadounidense de Illinois.

 Municipio de Union, en el condado de Effingham en el estado estadounidense de Illinois.

 Municipio de Union, en el condado de Fulton en el estado estadounidense de Illinois.

 Municipio de Union, en el condado de Livingston en el estado estadounidense de Illinois.

Municipios de Indiana

 Municipio de Union, en el condado de Adams en el estado estadounidense de Indiana.

 Municipio de Union, en el condado de Benton en el estado estadounidense de Indiana.

 Municipio de Union, en el condado de Boone en el estado estadounidense de Indiana.

 Municipio de Union, en el condado de Clark en el estado estadounidense de Indiana.

 Municipio de Union, en el condado de Clinton en el estado estadounidense de Indiana.

 Municipio de Union, en el condado de Crawford en el estado estadounidense de Indiana.

 Municipio de Union, en el condado de DeKalb en el estado estadounidense de Indiana.

 Municipio de Union, en el condado de Delaware en el estado estadounidense de Indiana.

 Municipio de Union, en el condado de Elkhart en el estado estadounidense de Indiana.

 Municipio de Union, en el condado de Fulton en el estado estadounidense de Indiana.

 Municipio de Union, en el condado de Gibson en el estado estadounidense de Indiana.

 Municipio de Union, en el condado de Hendricks en el estado estadounidense de Indiana.

 Municipio de Union, en el condado de Howard en el estado estadounidense de Indiana.

 Municipio de Union, en el condado de Huntington en el estado estadounidense de Indiana.

 Municipio de Union, en el condado de Jasper en el estado estadounidense de Indiana.

 Municipio de Union, en el condado de Johnson en el estado estadounidense de Indiana.

 Municipio de Union, en el condado de LaPorte en el estado estadounidense de Indiana.

 Municipio de Union, en el condado de Madison en el estado estadounidense de Indiana.

 Municipio de Union, en el condado de Marshall en el estado estadounidense de Indiana.

 Municipio de Union, en el condado de Miami en el estado estadounidense de Indiana.

 Municipio de Union, en el condado de Montgomery en el estado estadounidense de Indiana.

 Municipio de Union, en el condado de Ohio en el estado estadounidense de Indiana.

 Municipio de Union, en el condado de Parke en el estado estadounidense de Indiana.

 Municipio de Union, en el condado de Perry en el estado estadounidense de Indiana.

 Municipio de Union, en el condado de Porter en el estado estadounidense de Indiana.

 Municipio de Union, en el condado de Randolph en el estado estadounidense de Indiana.

 Municipio de Union, en el condado de Rush en el estado estadounidense de Indiana.

 Municipio de Union, en el condado de Shelby en el estado estadounidense de Indiana.

 Municipio de Union, en el condado de St. Joseph en el estado estadounidense de Indiana.

 Municipio de Union, en el condado de Tippecanoe en el estado estadounidense de Indiana.

 Municipio de Union, en el condado de Union en el estado estadounidense de Indiana.

 Municipio de Union, en el condado de Vanderburgh en el estado estadounidense de Indiana.

 Municipio de Union, en el condado de Wells en el estado estadounidense de Indiana.

 Municipio de Union, en el condado de White en el estado estadounidense de Indiana.

 Municipio de Union, en el condado de Whitley en el estado estadounidense de Indiana.

Municipios de Iowa

 Municipio de Union, en el condado de Adair en el estado estadounidense de Iowa.

 Municipio de Union, en el condado de Adams en el estado estadounidense de Iowa.

 Municipio de Union, en el condado de Appanoose en el estado estadounidense de Iowa.

 Municipio de Union, en el condado de Benton en el estado estadounidense de Iowa.

 Municipio de Union, en el condado de Black Hawk en el estado estadounidense de Iowa.

 Municipio de Union, en el condado de Boone en el estado estadounidense de Iowa.

 Municipio de Union, en el condado de Calhoun en el estado estadounidense de Iowa.

 Municipio de Union, en el condado de Carroll en el estado estadounidense de Iowa.

 Municipio de Union, en el condado de Cass en el estado estadounidense de Iowa.

 Municipio de Union, en el condado de Cerro Gordo en el estado estadounidense de Iowa.

 Municipio de Union, en el condado de Crawford en el estado estadounidense de Iowa.

 Municipio de Union, en el condado de Dallas en el estado estadounidense de Iowa.

 Municipio de Union, en el condado de Davis en el estado estadounidense de Iowa.

 Municipio de Union, en el condado de Delaware en el estado estadounidense de Iowa.

 Municipio de Union, en el condado de Des Moines en el estado estadounidense de Iowa.

 Municipio de Union, en el condado de Fayette en el estado estadounidense de Iowa.

 Municipio de Union, en el condado de Floyd en el estado estadounidense de Iowa.

 Municipio de Union, en el condado de Guthrie en el estado estadounidense de Iowa.

 Municipio de Union, en el condado de Hardin en el estado estadounidense de Iowa.

 Municipio de Union, en el condado de Harrison en el estado estadounidense de Iowa.

 Municipio de Union, en el condado de Jackson en el estado estadounidense de Iowa.

 Municipio de Union, en el condado de Johnson en el estado estadounidense de Iowa.

 Municipio de Union, en el condado de Kossuth en el estado estadounidense de Iowa.

 Municipio de Union, en el condado de Louisa en el estado estadounidense de Iowa.

 Municipio de Union, en el condado de Lucas en el estado estadounidense de Iowa.

 Municipio de Union, en el condado de Madison en el estado estadounidense de Iowa.

 Municipio de Union, en el condado de Mahaska en el estado estadounidense de Iowa.

 Municipio de Union, en el condado de Marion en el estado estadounidense de Iowa.

 Municipio de Union, en el condado de Mitchell en el estado estadounidense de Iowa.

 Municipio de Union, en el condado de Monroe en el estado estadounidense de Iowa.

Municipios de Kansas

 Municipio de Union, en el condado de Barton en el estado estadounidense de Kansas.

 Municipio de Union, en el condado de Butler en el estado estadounidense de Kansas.

 Municipio de Union, en el condado de Clay en el estado estadounidense de Kansas.

 Municipio de Union, en el condado de Dickinson en el estado estadounidense de Kansas.

 Municipio de Union, en el condado de Doniphan en el estado estadounidense de Kansas.

 Municipio de Union, en el condado de Jefferson en el estado estadounidense de Kansas.

 Municipio de Union, en el condado de Kingman en el estado estadounidense de Kansas.

 Municipio de Union, en el condado de McPherson en el estado estadounidense de Kansas.

 Municipio de Union, en el condado de Pottawatomie en el estado estadounidense de Kansas.

 Municipio de Union, en el condado de Rawlins en el estado estadounidense de Kansas.

 Municipio de Union, en el condado de Republic en el estado estadounidense de Kansas.

 Municipio de Union, en el condado de Rice en el estado estadounidense de Kansas.

 Municipio de Union, en el condado de Rush en el estado estadounidense de Kansas.

 Municipio de Union, en el condado de Sedgwick en el estado estadounidense de Kansas.

 Municipio de Union, en el condado de Sheridan en el estado estadounidense de Kansas.

 Municipio de Union, en el condado de Sherman en el estado estadounidense de Kansas.

 Municipio de Union, en el condado de Stafford en el estado estadounidense de Kansas.

 Municipio de Union, en el condado de Washington en el estado estadounidense de Kansas.

Municipios de Míchigan

 Municipio de Union, en el condado de Branch en el estado estadounidense de Míchigan.

 Municipio de Union, en el condado de Grand Traverse en el estado estadounidense de Míchigan.

Municipios de Misuri

 Municipio de Union, en el condado de Barton en el estado estadounidense de Misuri.

 Municipio de Union, en el condado de Benton en el estado estadounidense de Misuri.

 Municipio de Union, en el condado de Bollinger en el estado estadounidense de Misuri.

 Municipio de Union, en el condado de Cass en el estado estadounidense de Misuri.

 Municipio de Union, en el condado de Clark en el estado estadounidense de Misuri.

 Municipio de Union, en el condado de Crawford en el estado estadounidense de Misuri.

 Municipio de Union, en el condado de Daviess en el estado estadounidense de Misuri.

 Municipio de Union, en el condado de Dunklin en el estado estadounidense de Misuri.

 Municipio de Union, en el condado de Franklin en el estado estadounidense de Misuri.

 Municipio de Union, en el condado de Harrison en el estado estadounidense de Misuri.

 Municipio de Union, en el condado de Holt en el estado estadounidense de Misuri.

 Municipio de Union, en el condado de Iron en el estado estadounidense de Misuri.

 Municipio de Union, en el condado de Jasper en el estado estadounidense de Misuri.

 Municipio de Union, en el condado de Laclede en el estado estadounidense de Misuri.

 Municipio de Union, en el condado de Lewis en el estado estadounidense de Misuri.

 Municipio de Union, en el condado de Lincoln en el estado estadounidense de Misuri.

 Municipio de Union, en el condado de Marion en el estado estadounidense de Misuri.

 Municipio de Union, en el condado de Monroe en el estado estadounidense de Misuri.

 Municipio de Union, en el condado de Nodaway en el estado estadounidense de Misuri.

 Municipio de Union, en el condado de Perry en el estado estadounidense de Misuri.

 Municipio de Union, en el condado de Polk en el estado estadounidense de Misuri.

 Municipio de Union, en el condado de Pulaski en el estado estadounidense de Misuri.

 Municipio de Union, en el condado de Putnam en el estado estadounidense de Misuri.

 Municipio de Union, en el condado de Randolph en el estado estadounidense de Misuri.

 Municipio de Union, en el condado de Ripley en el estado estadounidense de Misuri.

 Municipio de Union, en el condado de Scotland en el estado estadounidense de Misuri.

 Municipio de Union, en el condado de Ste. Genevieve en el estado estadounidense de Misuri.

 Municipio de Union, en el condado de Stone en el estado estadounidense de Misuri.

 Municipio de Union, en el condado de Sullivan en el estado estadounidense de Misuri.

 Municipio de Union, en el condado de Washington en el estado estadounidense de Misuri.

 Municipio de Union, en el condado de Webster en el estado estadounidense de Misuri.

 Municipio de Union, en el condado de Worth en el estado estadounidense de Misuri.

 Municipio de Union, en el condado de Wright en el estado estadounidense de Misuri.

Municipios de Minnesota

 Municipio de Union, en el condado de Houston en el estado estadounidense de Minnesota.

Municipios de Nebraska

 Municipio de Union, en el condado de Butler en el estado estadounidense de Nebraska.

 Municipio de Union, en el condado de Dodge en el estado estadounidense de Nebraska.

 Municipio de Union, en el condado de Knox en el estado estadounidense de Nebraska.

 Municipio de Union, en el condado de Phelps en el estado estadounidense de Nebraska.

 Municipio de Union, en el condado de Saunders en el estado estadounidense de Nebraska.

Municipios de Nueva Jersey

 Municipio de Union, en el condado de Hunterdon en el estado estadounidense de Nueva Jersey.

 Municipio de Union, en el condado de Union en el estado estadounidense de Nueva Jersey.

Municipios de Pensilvania

 Municipio de Union, en el condado de Adams en el estado estadounidense de Pensilvania.

 Municipio de Union, en el condado de Berks en el estado estadounidense de Pensilvania.

 Municipio de Union, en el condado de Centre en el estado estadounidense de Pensilvania.

 Municipio de Union, en el condado de Clearfield en el estado estadounidense de Pensilvania.

 Municipio de Union, en el condado de Crawford en el estado estadounidense de Pensilvania.

 Municipio de Union, en el condado de Erie en el estado estadounidense de Pensilvania.

 Municipio de Union, en el condado de Fulton en el estado estadounidense de Pensilvania.

 Municipio de Union, en el condado de Huntingdon en el estado estadounidense de Pensilvania.

 Municipio de Union, en el condado de Jefferson en el estado estadounidense de Pensilvania.

 Municipio de Union, en el condado de Lawrence en el estado estadounidense de Pensilvania.

 Municipio de Union, en el condado de Lebanon en el estado estadounidense de Pensilvania.

 Municipio de Union, en el condado de Luzerne en el estado estadounidense de Pensilvania.

 Municipio de Union, en el condado de Mifflin en el estado estadounidense de Pensilvania.

 Municipio de Union, en el condado de Schuylkill en el estado estadounidense de Pensilvania.

 Municipio de Union, en el condado de Snyder en el estado estadounidense de Pensilvania.

 Municipio de Union, en el condado de Union en el estado estadounidense de Pensilvania.

 Municipio de Union, en el condado de Tioga en el estado estadounidense de Pensilvania.

 Municipio de Union, en el condado de Washington en el estado estadounidense de Pensilvania.

Municipios de Ohio

 Municipio de Union, en el condado de Auglaize en el estado estadounidense de Ohio.

 Municipio de Union, en el condado de Belmont en el estado estadounidense de Ohio.

 Municipio de Union, en el condado de Brown en el estado estadounidense de Ohio.

 Municipio de Union, en el condado de Carroll en el estado estadounidense de Ohio.

 Municipio de Union, en el condado de Champaign en el estado estadounidense de Ohio.

 Municipio de Union, en el condado de Clermont en el estado estadounidense de Ohio.

 Municipio de Union, en el condado de Clinton en el estado estadounidense de Ohio.

 Municipio de Union, en el condado de Fayette en el estado estadounidense de Ohio.

 Municipio de Union, en el condado de Hancock en el estado estadounidense de Ohio.

 Municipio de Union, en el condado de Highland en el estado estadounidense de Ohio.

 Municipio de Union, en el condado de Knox en el estado estadounidense de Ohio.

 Municipio de Union, en el condado de Lawrence en el estado estadounidense de Ohio.

 Municipio de Union, en el condado de Licking en el estado estadounidense de Ohio.

 Municipio de Union, en el condado de Logan en el estado estadounidense de Ohio.

 Municipio de Union, en el condado de Madison en el estado estadounidense de Ohio.

 Municipio de Union, en el condado de Mercer en el estado estadounidense de Ohio.

 Municipio de Union, en el condado de Miami en el estado estadounidense de Ohio.

 Municipio de Union, en el condado de Morgan en el estado estadounidense de Ohio.

 Municipio de Union, en el condado de Muskingum en el estado estadounidense de Ohio.

 Municipio de Union, en el condado de Pike en el estado estadounidense de Ohio.

 Municipio de Union, en el condado de Putnam en el estado estadounidense de Ohio.

 Municipio de Union, en el condado de Ross en el estado estadounidense de Ohio.

 Municipio de Union, en el condado de Scioto en el estado estadounidense de Ohio.

 Municipio de Union, en el condado de Tuscarawas en el estado estadounidense de Ohio.

 Municipio de Union, en el condado de Union en el estado estadounidense de Ohio.

 Municipio de Union, en el condado de Van Wert en el estado estadounidense de Ohio.

 Municipio de Union, en el condado de Warren en el estado estadounidense de Ohio.

No confundir con

 Municipio de Union charter, en el condado de Isabella en el estado estadounidense de Míchigan.

 Municipio de Union charter, en el condado de Elk en el estado estadounidense de Kansas.

 Municipio de Union Grove, en el condado de Iredell en el estado estadounidense de Carolina del Norte.

 Municipio de Union Grove, en el condado de Whiteside en el estado estadounidense de Illinois.

 Municipio de Union Grove, en el condado de Meeker en el estado estadounidense de Minnesota.

 Municipio de Union City, en el condado de Allamakee en el estado estadounidense de Iowa.

Municipio de Union City, en el condado de Montgomery en el estado estadounidense de Ohio.

 Municipio de Union Valley, en el condado de Perry en el estado estadounidense de Arkansas.